Андре́й Орло́вский: Орловский, Алексей Борисович (род. 1963) — российский художник.
 Орловский, Алексей Николаевич (1821—1856) — русский анатом и физиолог.